Orfeo kan syfta på:

 Orfeo (djur) – ett släkte av spindlar
 Orfeo (opera, Monteverdi) – opera av Monteverdi
 Orfeo ed Eurydice –  en opera i tre akter med musik av Christoph Willibald Gluck

Se även
 Orfeus